Флавиньи — коммуна во Франции, департамент Марна
 Флавиньи — коммуна во Франции, департамент Шер
 Флавиньи-ле-Гранд-э-Борен — коммуна во Франции, департамент Эна
 Флавиньи-сюр-Мозель — коммуна во Франции, департамент Мёрт и Мозель
 Флавиньи-сюр-Озрен — коммуна во Франции, департамент Кот-д’Ор